Het ATP-toernooi van San José 2007 (officieel: SAP Open) werd van 12 tot en met 18 februari gespeeld in de Amerikaanse stad San José. De wedstrijden werden gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het HP Pavilion.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

San José
ATP-toernooi van San José